Хаиме Валдез има више значења:

 Хаиме Валдез (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Хаиме Валдез (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику